Дахшур, Дашур (араб. دهشور‎) — некрополь фараонів.
 Газопереробний завод Дашур — інфраструктурний об'єкт нафтогазової промисловості Єгипту, який розташований на південно-східній околиці Карської агломерації.
 Абу-Ель-Гарадік – Дашур, Абу-Ель-Гарадік ГПЗ Дашур Абу-Ель-Гарадік — Дашур — єгипетський газопровід, який сполучає райони видобутку в басейні Абу-Ель-Гарадік із столичним регіоном.